Гранд-Сент ():

 Гранд-Сент — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Гранд-Сент.
 Гранд-Сент — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.